Bill English (političar), bivši predsjednik Vlade Novog Zelanda
 Bill English (računalni inženjer), računalni inženjer
 Bill English (glumac), američki glumac